

Osoby noszące nazwisko Tomasi 
 Carlos Tomasi (ur. 1930) – argentyński bobsleista, olimpijczyk, brat Hectora
 Giulio Tomasi – włoski arystokrata, pierwszy książę Lampedusy
 Giulio Maria Tomasi di Lampedusa – włoski arystokrata, książę Lampedusy i diuk Palmy, ojciec Giuseppe 
 Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) – włoski arystokrata pisarz, autor powieści Lampart, książę Lampedusy i diuk Palmy
 Héctor Tomasi (ur. 1928) – argentyński bobsleista, olimpijczyk, brat Carlosa
 Henri Tomasi (1901-1971) – francuski kompozytor i dyrygent
 Józef Maria Tomasi, właśc. wł. Giuseppe Maria Tomasi (1649-1713) – włoski teatyn (CRT) i kardynał-prezbiter, święty Kościoła katolickiego.
 Lido Tomasi (ur. 1955) – włoski skoczek narciarski, olimpijczyk
 Peter Tomasi – amerykański scenarzysta komiksowy
 Pietro Tomasi (1873-1962) – włoski polityk i dyplomata, minister spraw zagranicznych w latach 1921-1922
 Silvano Tomasi (ur. 1940) – włoski duchowny katolicki, arcybiskup, Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, biskup tytularny Acelum

Osoby o imieniu Tomasi 
 Tomasi Puapua (ur. 1938) – polityk z Tuvalu, premier i minister spraw zagranicznych w latach 1981-1989, gubernator generalny (1998-2003)
 Tomasi Naivaqa (ur. 1981) – fidżyjski bokser kategorii średniej.

Zobacz też

Przypisy